Civrac-sur-Dordogne egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2008–2014 Jean-Pierre Rougier
2014–2020 Jacques Angely

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák
http://www.annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései